Voyages désigne plusieurs œuvres :
 Voyages ou Livre des merveilles du monde,  de l'explorateur Jean de Mandeville, compilation de ses propres voyages et des récits de missionnaires franciscains et dominicains ;
 Voyages, comédie dramatique réalisée par Emmanuel Finkiel en 1999 ;
 Voyages, cinquième tome de la série de bande dessinée V pour Vendetta ;
 Voyages, récit de voyages de l'écrivain français Roger Vaillant ;
 Voyages, essai de l'écrivain américain Michael Crichton.

Voir aussi 

 
 les Voyages extraordinaires de Jules Verne